«Шлю́ха» — название нескольких художественных фильмов:
 «Шлюха» — кинофильм 1991 года, режиссёр Кен Рассел.
 «Шлюха 2» — кинофильм 1994 года, режиссёр Амос Коллек.
 «Шлюха» — кинофильм 1995 года, режиссёр Уильям Фридкин.
 «Шлюха» — кинофильм 2004 года, режиссёр Мария Лидон.
 «» — кинофильм 2008 года, режиссёр Томас Деккер.
 «» (, Ha-Notenet) — кинофильм 2011 года, режиссёр Хагар Бен-Ашер.
 См. также 
 :Категория:Проституция в фильмах